Miejscowości w USA:
 Santa Barbara – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Santa Barbara
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Santa Barbara (ang. Santa Barbara County) – w stanie Kalifornia
 Santa Barbara – wyspa w stanie Kalifornia
Miejscowości w Kolumbii:
 Santa Bárbara – miasto w departamencie Antioquia
 Santa Bárbara – miasto w departamencie Santander
Miejscowości w Wenezueli:
 Santa Bárbara – miasto w stanie Barinas
 Santa Bárbara – miasto w stanie Miranda
 Santa Bárbara – miasto w stanie Monagas
 Santa Bárbara – miasto w stanie Zulia
Miejscowości w Gwatemali:
 Santa Bárbara – miasto w departamencie Suchitepéquez
 Santa Bárbara – miasto w departamencie Huehuetenango

Miejscowości w Portugalii:
 Santa Bárbara – miejscowość na Azorach, w gminie Angra do Heroísmo
 Santa Bárbara – miejscowość w gminie Lourinhã
 Santa Bárbara – miejscowość na Azorach, w gminie Ponta Delgada
 Santa Bárbara – miejscowość na Azorach, w gminie Ribeira Grande
Miejscowości w innych krajach:
 Santa Bárbara d’Oeste – miasto w Brazylii
 Santa Bárbara – miasto w Chile, w regionie Biobío, w prowincji Biobío
 Santa Bárbara – miasto w Hondurasie
 Santa Bárbara – departament Hondurasu
 Santa Bárbara – miasto w Kostaryce
 Santa Bárbara – miasto w Meksyku w stanie Chihuahua
Inne:
 Santa Bárbara – miasto w Portoryko w gminie Santa Bárbara
 Santa Barbara – amerykański serial telewizyjny
Zobacz też:
 Sankt Barbara